Osojnik est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Osojnik, une localité située dans la municipalité de Dubrovnik, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Osojnik, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.
en Slovénie
Osojnik, une localité située dans la commune de Semič ;
Osojnik, une localité située dans la commune de Železniki.